Paweł Nowak (ur. 1951) – polski generał
 Paweł Nowak (ur. 1965) – polski artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 Paweł Nowak (ur. 1978) – polski rugbysta
 Paweł Nowak (ur. 1979) – polski piłkarz
 Paweł Nowak (ur. 1985) – polski akordeonista
 Paweł Nowak – polski profesor nauk chemicznych, pracownik naukowy Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 Paweł Nowak – polski doktor habilitowany nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego
 Paweł Nowak – polski doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelski
 Paweł Nowak – polski bokser, medalista mistrzostw Polski

Przypisy